Премия «Золотой орёл» за лучшую музыку к фильму вручается ежегодно Национальной Академией кинематографических искусств и наук России, начиная с первой церемонии в 2003 году.

Список лауреатов и номинантов

2003—2010

2011—2020

См. также 
 Премия «Ника» за лучшую музыку к фильму

Ссылки 
 Номинанты на премию «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России 
 Лауреаты премии «Золотой орёл» на официальном сайте Национальной Академии кинематографических искусств и наук России 

Номинации кинопремии «Золотой орёл»